Золотилов — русская фамилия. 

Известные носители:

 Золотилов, Алексей Фёдорович (1892—1915) — подпоручик, Георгиевский кавалер; ; 31 декабря 1915 (посмертно).
 Золотилов, Евграф, Михайлович (1791—1859) — командир Вологодского гарнизонного полка, генерал-майор в отставке, Георгиевский кавалер (подполковник; № 6049; 3 декабря 1839).

См. также 
 Золотиловы